Godfroid peut désigner :
 Bibiane Godfroid (1954-), journaliste belge, dirigeante de télévision ;
 Emmanuel Godfroid (1972-), footballeur belge ;
 Pierre Godfroid (1934-), chel d'entreprise belge.